Гран-при Италии 1989 года — двенадцатый  этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1989 года. Прошёл на национальном автодроме Монцы в Италии. Соревнования состоялись 10 сентября 1989 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Ален Прост 1:28,107

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Италии